Een verkeersweg:
N496 (België)
N496 (Frankrijk)
N496 (Nederland), zie Provinciale weg 496